Il Copa Petrobras Asunción è un torneo professionistico di tennis giocato sulla terra rossa, che fa parte dell'ATP Challenger Series. Si gioca annualmente a Asuncion in Paraguay dal 2006.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni